Con il termine Zorro ci si può riferire a:

Biologia 
 Zorro – canidi sudamericani 
 Zorro – Nome del primo esemplare di Lupo italiano

Cinema 
 Zorro – serial cinematografico statunitense del 1939
 Zorro – film diretto da Duccio Tessari nel 1975
 Zorro – film diretto da Shibu Mitra nel 1975

Letteratura 
 Zorro – Personaggio romanzesco nato dalla penna di Johnston McCulley nel 1919
 Zorro. Un eremita sul marciapiede – romanzo breve di Margaret Mazzantini del 2004
 Zorro. L'inizio della leggenda – romanzo di Isabelle Allende del 2005

Televisione 
 Zorro anche nota come La spada di Zorro – serie televisiva statunitense del 1957
 Zorro – serie televisiva statunitense del 1990
 Zorro, la spada e la rosa – serie televisiva statunitense del 2007
 Zorro – serie televisiva animata

Videogiochi 
 Zorro – videogioco per Commodore 64

Informatica 
 Zorro – bus di espansione dei computer Amiga